Власта (гостиница, Львов)
 Власта, женское имя.